Daniel Kanza (1909–1990) – politico congolese
 Lokua Kanza (1958) – cantante congolese